Миланово може бити:

 Миланово (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Миланово (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија